Il toponimo Venecia può riferirsi a diverse località:

Venecia, comune della Bolivia
Venecia, comune della Colombia nel Dipartimento di Antioquia
Venecia, comune della Colombia nel Dipartimento di Cundinamarca
Venecia, distretto della Costa Rica nel cantone di San Carlos

Altri progetti